La Liga 1931 è stata la 11ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1931
Campionato polacco di calcio